Le nom Hannes Bauer est porté par les personnes suivantes :
 Hannes Bauer (1941 ‑), homme politique autrichien, membre du SPÖ ;
 Hannes Bauer (1952 ‑), guitariste de rock allemand ;
 Johannes "Hannes" Bauer (1954 ‑ 2016), tromboniste et compositeur de free jazz.

Voir aussi 

  : autres personnes portant le même nom de famille.